Сэндовал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сэндовал, Брайан (род. 1963) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. 
 Сэндовал, Пит — американский музыкант, известный по своему участию в дэт-метал группе Morbid Angel.
 См. также 
 Сандовал